Stanger est un nom de lieu, et un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Toponyme 
 Stanger, actuellement appelée KwaDukuza, ville d'Afrique du Sud.

Personnalités 

 Anthony "Tony" George Stanger (né en 1968), joueur écossais de rugby à XV
 Ted Stanger (né en 1944), journaliste et essayiste américain, francophile
 Todd Stanger Clever (né en 1983), joueur américain de rugby  à XV
 Violet Stanger, femme politique provincial canadienne